Умая — подорожня станція або постоялий двір у стародавній японській «правовій державі» 8 — 10 століття.
 Гарб ібн Умая (;  ? —  ?) — один з родичів ісламського пророка Магомета, син Умая ібн Абд Шамса.
 «Умая» — футбольний клуб.